Омурзаков — фамилия. Известные носители:

 Омурзаков, Суйунбек Абдылдаевич (род. 1968) — начальник Главного управления МВД Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.
 Омурзаков, Турсунбек Казенович (род. 1958) — казахстанский политик.